Het Louisiana-district (Engels: District of Louisiana, Louisiana District) was een territorium van de Verenigde Staten van 10 maart 1804 tot 4 juli 1805. Het werd in het leven geroepen nadat het Orleans-territorium was gecreëerd uit een deel van de Louisiana Purchase; het resterende land werd tijdelijk ondergebracht onder het Louisiana-district. Dat werd tot 30 september 1804 militair bestuurd en werd vervolgens politiek bestuurd vanuit het Indiana-territorium. Op 4 juli 1805 richtte het Amerikaans Congres officieel het geïncorporeerde, georganiseerde Louisiana-territorium in als opvolger.

Voormalig georganiseerd territorium van de Verenigde Staten
Geschiedenis van de Verenigde Staten (1789-1849)